Триатлон — обобщенное название некоторых видов спорта, объединяющих три соревновательные дисциплины:
 Триатлон — олимпийский вид спорта, включающий в себя три вида спортивных состязаний: плавание, велогонку и бег по шоссе.
 Триатлон специального назначения — военно-прикладной вид спорта, появившийся среди частей спецназначения; объединяет практическую стрельбу, бег с препятствиями и элементы альпинизма.